Krzywen ist ein deutscher Ortsname:
 Krzywen, nach 1871 bis vor 1928 Sodrest, 1938 bis 1945 Kriewen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Krzywe (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Krzywen, 1907 bis 1945 Rundfließ, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Krzywe, Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Krzywen, 1934 bis 1945 Bergenau, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Krzywe (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Alt Krzywen, Klein Krzywen